El Gambito Evans es una apertura de ajedrez. Se caracteriza por los movimientos (en notación algebraica):

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4

En realidad, es una continuación de la Apertura italiana, donde las blancas entregan el peón de b4 a cambio de ataque e iniciativa.

Planteamiento 

El Gambito Evans (ECO C51-C52) fue ideado por William Davies Evans en el  y fue, junto con el gambito de rey, una de las armas favoritas de la escuela romántica de ajedrez. Algunas de las partidas más famosas de la historia, como la Siempreviva, son un Gambito Evans. Se trata de un gambito muy peligroso, y que si las negras no conocen caen con facilidad en posiciones perdidas; ya que existen respuestas adecuadas. Cualquiera jugador de Giuoco piano debe de estar preparado para entrar en el Gambito Evans.

La idea del Gambito Evans es sacrificar el peón de b en b4 para atraer allí al alfil negro, y tras c3 se gana un tiempo para formar un poderoso centro móvil, con d4, para atacar el flanco de rey. Además, con la desaparición del peón de b el alfil de casillas negras tiene una vía de ataque en la diagonal a3-f8. 

Existen dos modos correctos de luchar contra el Gambito Evans aceptándolo, por un lado y declinándolo, por otro, pero, seguramente, lo mejor contra el Gambito Evans es la defensa Lasker.

Línea principal
1.e4 e5
2.Cf3 Cc6
3.Ac4 Ac5
4.b4

Gambito Evans aceptado 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Aa5 Línea principal
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Aa5 6.d4
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Aa5 6.d4 d6 Defensa Lasker antes de 0-0
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Aa5 6.d4 d6 7.Db3 Dd7 8.dxe5 dxe5 9.0-0 Ab6 10.Aa3 Ca5 11.Cxe5
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Aa5 6.d4 d6 7.Db3 Ch6
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Aa5 6.d4 d6 7.Ag5
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Aa5 6.d4 exd4 7.0-0 dxc3
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Aa5 6.d4 exd4 7.0-0 dxc3 8.Db3 Df6 9.e5 Dg6 10.Cxc3 Cge7 11.Aa3
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Aa5 6.d4 exd4 7.0-0 dxc3 8.Db3 Df6 9.e5 Dg6 10.Cxc3 Cge7 11.Td1
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Aa5 6.d4 b5
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Aa5 6.d4 d6
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Aa5 6.0-0
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Aa5 6.0-0 d6 Defensa Lasker tras 0-0
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Aa5 6.0-0 d6 7.d4 exd4 8.Db3
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Aa5 6.0-0 d6 7.d4 Ab6 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Aa5 6.0-0 d6 7.d4 Ad7
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Aa5 6.0-0 d6 7.d4 Ag4
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Aa5 6.0-0 Cf6 7.d4 0-0 8.Cxe5
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Ac5 Segunda línea
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Ac5 6.d4 exd4 7.0-0 d6 8.cxd4 Ab6
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Ac5 6.d4 exd4 7.0-0 d6 8.cxd4 Ab6 9.d5 Ca5 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Ac5 6.d4 exd4 7.0-0 d6 8.cxd4 Ab6 9.d5 Ca5 10.Ab2 Ce7
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Ac5 6.d4 exd4 7.0-0 d6 8.cxd4 Ab6 9.Cc3
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Ac5 6.d4 exd4 7.0-0 d6 8.cxd4 Ab6 9.Cc3 Ca5 10.Ag5
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Ac5 6.d4 exd4 7.0-0 d6 8.cxd4 Ab6 9.Cc3 Ca5 10.Ag5 f6 11.Ae3
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Ac5 6.d4 exd4 7.0-0 d6 8.cxd4 Ab6 9.Cc3 Ag4
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Ac5 6.d4 exd4 7.0-0 d6 8.cxd4 Ab6 9.Cc3 Ag4 10.Da4
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Ac5 6.d4 exd4 7.0-0 d6 8.cxd4 Ab6 9.Cc3 Ag4 10.Da4 Ad7 11.Db3 Ca5 12.Axf7+ Rf8 13.Dc2
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Ae7
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Ae7 6.d4 Ca5
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Ad6
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Af8

 Event "Corr. TT Evans Gambit (9/98)"
 Site "?"
 Date "1998.??.??"
 Round "?"
 White "Canizares Cuadra, Pedro"
 Black "Hajo Gnirk"
 Result "1-0"
 ECO "C52"
 EventDate "1998.??.??"
 EventType "swiss"

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. b4 Bxb4 5. c3 Ba5 6. O-O Nf6 7. d4 Nxe4 8.
dxe5 O-O 9. Bd5 Nxc3 10. Nxc3 Bxc3 11. Ng5 Bxa1 12. Qh5 Qxg5 13. Bxg5 Bxe5 14.
Bxc6 bxc6 15. Be7 Bd6 16. Bxf8 Bxf8 17. Qe5 Ba6 18. Rd1 Bd6 19. Qf5 Bc8 20. Re1
g6 21. Re8+ Kg7 22. Qb1 f6 23. Qb3 Bf8 24. g4 d5 25. Qc3 d4 26. Qxc6 Bb7 27.
Qxc7+ Kg8 28. Rxf8+ Rxf8 29. Qxb7 Rf7 30. Qe4 f5 31. Qe8+ Rf8 32. Qe6+ Rf7 33.
gxf5 gxf5 34. Kg2 Kg7 35. Kf3 d3 36. Kf4 d2 37. Qd6 Rb7 38. Qxd2 Rf7 39. Qd5
Kg6 40. Qxf7+ Kxf7 41. Kxf5 Ke7 42. Ke5 h5 43. Kf5 h4 44. Kg4 h3 45. Kxh3 1-0

Gambito Evans declinado 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Ab6 Línea principal
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Ab6 5.b5 Ca5 6.Cxe5 Ch6
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Ab6 5.b5 Ca5 6.Cxe5 Ch6 7.d4 d6 8.Axh6 dxe5 9.Axg7 Tg8 10.Axf7+ Rxf7 11.Axe5 Dg5 12.Cd2
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Ab6 5.b5 Ca5 6.Cxe5 Dg5
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Ab6 5.b5 Ca5 6.Cxe5 Dg5 7.Axf7+ Re7 8.Dh5
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Ab6 5.b5 Ca5 6.Cxe5 Dg5 7.Df3 Dxe5 8.Dxf7+ Rd8 9.Ab2
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Ab6 5.a4
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Ab6 5.a4 a6 6.Cc3
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Ab6 5.Ab2
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 d5

[Event "Corr."]
[Site "?"]
[Date "2000.??.??"]
[Round "?"]
[White "Canizares Cuadra, Pedro"]
[Black "Francesc Domenche Redondo"]
[Result "1-0"]
[ECO "C51"]
[BlackElo "1920"]
[PlyCount "77"]
[EventDate "2000.??.??"]
[EventType "swiss"]

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. b4 Bb6 5. Bb2 d6 6. a4 a6 7. b5 Na5 8. Be2
axb5 9. axb5 f5 10. exf5 Nf6 11. d4 exd4 12. Bxd4 O-O 13. Bxb6 cxb6 14. Nd4 Ne4
15. O-O Bxf5 16. Bd3 Qg5 17. Nxf5 Qxf5 18. Nd2 Rae8 19. Nxe4 Rxe4 20. Bxe4 Qxe4
21. Qxd6 Qxc2 22. Qxb6 Nb3 23. Qe6+ Kh8 24. Qf7 Rc8 25. Rae1 h6 26. Re7 Rg8 27.
Rxb7 Nd2 28. Re1 Nc4 29. Rbe7 Nd6 30. Qd5 Rf8 31. f3 Rf6 32. b6 Kh7 33. Rc7 Qb2
34. Rc6 Nf5 35. Rxf6 Qxf6 36. b7 Qb6+ 37. Kh1 Nd6 38. Qd3+ Kh8 39. Rb1 1-0

Referencias 

Bibliográficas:

Véase también 

Evans
Epónimos ajedrecísticos